Az 1988. évi téli olimpiai játékokon a sífutás férfi 30 km-es klasszikus stílusú versenyszámát február 15-én rendezték Canmore-ban. Az aranyérmet a szovjet Alekszej Prokurorov nyerte meg. A Magyarországot képviselő Mayer Gábor a 63. helyen végzett.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

F30